Культовые сооружения Нижнего Новгорода — список культовых сооружений Нижнего Новгорода — православных, католических и протестантских соборов и церквей, а также синагог, мечетей и других.

К 1917 году в Нижнем Новгороде насчитывалось 56 православных церквей: четыре собора, 32 приходские церкви, 17 домовых при учреждениях (5 при богадельнях, 4 при приютах, 1 при больнице, 4 при учебных учреждениях, 2 при тюрьмах, 1 при Манеже), одна церковь на выставке и одна в Печерской слободе Нижегородского уезда, причисленная к благочинию приходских церквей города. Кроме того, в трёх монастырях было 15 церквей: 5 в Благовещенском монастыре, 3 в Крестовоздвиженском монастыре и 7 в Печерском мужском монастыре.

В 1925—1943 годах в состав города вошли пригородные населённые пункты, насчитывавшие 15 церквей: Высоково, Сормово, Копосово, Гордеевка, Карповка, Молитовка, посёлок Молитовской фабрики, Ратманиха, Канавино, Гнилицы. Таким образом, в период с 1917 по 1991 год в Нижнем Новгороде было 86 православных храмов, 75 из которых использовались как приходские.

Православные храмы

Соборы

Приходские церкви

Часовни

Кладбищенские церкви и часовни

Храмы при монастырях и монастырских подворьях

Благовещенский монастырь

Печерский Вознесенский монастырь

Крестовоздвиженский монастырь

Подворья

Утраченные

Соборы

Церкви

Часовни

Старообрядческие храмы

Единоверческие церкви

Храмы армянской апостольской церкви

Католические храмы

Протестантские церкви

Лютеранские

Адвентистов седьмого дня

Баптистские

Мечети

Синагоги

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список православных храмов Нижнего Новгорода

Списки:Нижний Новгород
Нижний